Pizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Pizzi (1914–??), italienischer Filmschaffender
 Juan Antonio Pizzi (* 1968), argentinischer Fußballspieler
 Lino Pizzi (* 1942), Bischof von Forlì-Bertinoro
 Nilla Pizzi (1919–2011), italienische Sängerin
 Pier Luigi Pizzi (* 1930), italienischer Bühnenbildner, Kostümbildner und Opernregisseur
 Ray Pizzi (* 1941), US-amerikanischer Jazzmusiker

sowie der Künstlername von
 Pizzi (Fußballspieler) (* 1989), portugiesischer Fußballspieler